Le mot Arroyomolinos peut signifier : 
Arroyomolinos (Madrid), une commune de la Communauté de Madrid, en Espagne.
Arroyomolinos (Cáceres), une commune de la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.
Arroyomolinos de la Vera, une commune de la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.
Arroyomolinos de León, une commune de la province de Huelva, communauté autonome d'Andalousie en Espagne.